292-я дивизия:

 292-я пехотная дивизия (Третий рейх)

 292-я стрелковая дивизия — воинское соединения РККА во Второй мировой войне, насчитывала 3 формирования
 292-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована летом 1941 года, уничтожена на правом берегу Волхова в октябре-ноябре 1941 года;
 292-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована летом 1942 года на базе 74-й морской стрелковой бригады, уничтожена под Сталинградом в октябре 1942 года;
 292-я стрелковая Хинганская дивизия — сформирована в 1943 году в Забайкалье, до августа 1945 года в боях участия не принимала, затем участвовала в Войне с Японией

 292-я штурмовая авиационная дивизия

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#292. divizija